Ба́уер () — розповсюджене німецьке прізвище. Перекладається як селянин, або фермер ().

Відомі носії:
 Алоїз Бауер (; 1794—1872) — австрійський композитор.
 Белінда Бауер (; 1950) — австралійська акторка.
 Боббі Бауер (; 1915—1964) — канадський хокеїст.
 Броніслав Бауер (; 1851 — після 1939) — львівський архітектор.
 Бруно Бауер (; 1809—1882) — німецький філософ.
 Віктор Бауер (; 1915—1969) — німецький військовий льотчик-ас за часів Третього Рейху.
 Герман Бауер (; 1875—1958) — німецький військово-морський діяч.
 Георг Бауер (, псевд., справжнє ім'я Ґеорґ Бауер (Павер), ; 1494—1555) — німецький вчений епохи Відродження.
 Едуард Бауер (; 1894—1948) — австрійський футболіст та тренер.
 Ервін Симонович Бауер (1890—1938) — радянський біолог-теоретик.
 Євген Францевич Бауер (1865—1917) — російський режисер німого кіно, театральний художник і сценарист
 Йон Бауер (; 1882—1918) — шведський художник і ілюстратор.
 Канді Бауер (; 1986) — німецький бобслеїст, олімпійський чемпіон (2018).
 Клара Бауер (; 1836—1876) — німецька письменниця-романістка.
 Клемен Бауер (; 1986) — словенський біатлоніст.
 Кріс Бауер (; 1966) — американський актор кіно і телебачення.
 Крістін Бауер (; 1966) — американська актриса кіно і телебачення
 Лукаш Бауер (; 1977) — чеський лижник, призер Олімпійський ігор (2006, 2010) та чемпіонатів світу (2009).
 Михайло Йозефович Бауер — український політик.
 Отто Бауер (; 1882—1938) — австрійський політичний діяч.
 Роберт Бауер (; 1995) — німецький футболіст.
 Рудольф Бауер (; 1879—1932) — угорський легкоатлет.
 Рудольф Бауер (; 1889—1953) — німецький художник.
 Стівен Бауер (; 1956) — американський актор кубинського походження.
 Теофіл Йозефович Бауер (1962) — український державний і політичний діяч
 Фердинанд фон Бауер (1825—1893) — австро-угорський воєначальник та військовий міністр Австро-Угорщини
 Фердинанд Бауер (; 1760—1826) — австрійський ботанік та видатний майстер ботанічних ілюстрацій.

Німецькі прізвища